Port Royal of Port-Royal kan verwijzen naar:
Port Royal (Canada), een Frans-koloniale plaats in Canada
Port Royal (Jamaica), een dorp op Jamaica, voorheen piratenstad en Britse marinehaven
Port-Royal (Parijs), een cisterciënzerklooster in Frankrijk, gesticht in 1626
Port-Royal des Champs, een cisterciënzerklooster in Frankrijk van 1204 tot 1710
Logica van Port-Royal, een verhandeling over taal en logica, gepubliceerd door een groepering met een basis in dit klooster
Station Port-Royal, een metrostation in Parijs
Port Royal is ook een gezelschapsspel.

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Port Royal (Pennsylvania)
Port Royal (South Carolina)
Port Royal (Virginia)